El Pentadáctylos (griego Πενταδάκτυλος, turco Beşparmaklar, antigua transliteración inglesa: Pentadactylos) comprende la mitad occidental de la cordillera Kyrenia, una larga, estrecha cadena que corre 160 km (100 mi) a lo largo de la costa septentrional de la isla de Chipre. Tanto el nombre griego (Pentadactylos o Pendathaktilos) como el turco (Beşparmaklar) para estas montañas viene de las proyecciones como cinco dedos de una montaña cerca de Kyrenia. A veces estas montañas dan su nombre a toda la cordillera, siendo sinónimos "cordillera Kyrenia" y "montes Pentadáctylos" para referirse a toda la cordillera.

Un incendio devastador en julio de 1995 quemó amplias porciones de estas montañas, lo que ha dado como resultado la pérdida de significativa tierra forestal y hábitat natural.

Estas montañas tienen muchos castillos y monasterios históricos incluyendo el castillo de San Hilarión.

Véase también 
 Geografía de Chipre

Montañas de Chipre
Montañas de la República Turca del Norte de Chipre